De Centrale bank van de Republiek China is de centrale bank van de Republiek China en heeft als enige bank van het land het recht om bankbiljetten en muntgeld (Taiwanese dollar) voor de Republiek China te drukken. Vroeger ook voor de Republiek China (1912-1949).

Geschiedenis 
De bank is op 1 november 1924 opgericht in Kanton door Sun Zhongshan, vader des vaderlands. Het hoofdkantoor zat in Shanghai in het Sino-Russische bankgebouw. Door het succes van de noordelijke expeditie in 1928, nam de Centrale bank van Republiek China de rol van centrale bank van de Bank of China over. Voor 1949 maakte de Centrale Bank van Republiek China deel uit van de vier grootste nationale banken. De drie andere banken waren Bank of China, Bank van communicatie en Agrarische Bank van China. 

In het begin van 1949 beginnen de Kwomintang terrein te verliezen en verplaatst de overheid en deze bank zich naar Kanton. Eind september vlucht de Kwomintang-regering en de bank naar Taiwan, waardoor de Centrale bank van Republiek China nu ook wel Centrale Bank van Republiek China (Taiwan) wordt genoemd. De biljetten van deze bank worden heden alleen nog in Taiwan gebruikt. In 1949 ging de Centrale bank van Republiek China samenwerken met de Bank van Taiwan.

Externe link 
officiële site

Zie ook 
 Centrale Bank van de Volksrepubliek China

Taiwanese bank
uitvoerende yuan
Republiek China
Economie in Taipei